Suspeito — concepção jurídica
Suspeita — filme de Alfred Hitchcock (1941)
A Suspeita  — curta-metragem português de 1999
Rendition (filme) — filme com Reese Witherspoon e Meryl Streep, traduzido no Brasil como O Suspeito

Desambiguações de cinema